Роман Бюркі (нім. Roman Bürki, нар. 14 листопада 1990, Мюнзінген) — швейцарський футболіст.
 Марко Бюркі (нім. Marco Bürki, нар. 10 липня 1993, Берн) — швейцарський футболіст.